Kontext (von lateinisch contexere „zusammenweben“) steht für:

 Kontext (Sprachwissenschaft), alle Elemente einer Kommunikationssituation, die das Verständnis einer Äußerung bestimmen
 Kontext (IT-Umfeld), Information zum Charakterisieren der Situation einer Entität in Interaktion mit anderen Entitäten
 Kontext (Zeitschrift), psychologische Fachzeitschrift
 Kontext: Wochenzeitung, Sonntagsbeilage und Internetzeitung
 Kontext (1988–1990), Zeitschrift in Ost-Berlin
 Kontext (Urkundenlehre), Teil einer (mittelalterlichen) Urkunde

Siehe auch:
 Im Kontext (österreichische Reportagereihe)
 
 ConTeXt (Auszeichnungssprache)
 Kontex (DDR-Kaufhausverband)